Voici la liste des planètes mineures numérotées de 75001 à 76000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

75001-75100

75101-75200

75201-75300

75301-75400

75401-75500

75501-75600

75601-75700

75701-75800

75801-75900

75901-76000 

75001-7600